Pellegrino Aretusi, (1460 c.-1523)
 Cesare Aretusi, (1549-1612)
 Alessandro Aretusi, vissuto nel XVII secolo